В 1704 году в науке и технике произошло несколько значимых событий.

Общенаучное 
Опубликовано первое издание научного энциклопедического словаря  Lexicon Technicum.

Геология 
Произошло землетрясение в городе Гондэр (Эфиопия).

Физика 
Исаак Ньютон опубликовал Opticks — описание экспериментов и выводов из них в области оптики и рефракции света, внесших существенный вклад в эти области знаний.

Техника и технологии 
 Английский инженер Фрэнсис Хуксби старший создал вторую в мире электрическую машину, представлявшую собой стеклянную сферу, приводимую во вращение колесом.
 Петер Дебуфрэ изобрёл спусковой механизм Дебуфрэ — первый спусковой механизм часов с трением покоя.
 Якоб Дебуфрэ впервые использовал рубины для уменьшения трения в часовых механизмах.
 В Берлине красильщиком Дизбахом (Diesbach) случайным способом впервые была получена берлинская лазурь.

Родились 
 28 февраля — Луи Годен, французский астроном
 4 июня — Бенджамин Хантсмен, английский изобретатель, часовых дел мастер и металлург
 17 июня — Джон Кей, английский изобретатель
 31 июля — Габриэль Крамер, швейцарский математик, ученик и друг Иоганна Бернулли, один из создателей линейной алгебры
 1 сентября — Уильям Бэтти, английский психиатр
 19 ноября — Ричард Покок, английский священник, путешественник и антрополог

Скончались 
 2 февраля — Гийом Франсуа Лопиталь, французский математик, автор первого учебника по математическому анализу
 15 апреля — Иоганн Худде, голландский математик
 7 июля — Пьер-Шарль Ле Сюёр, французский торговец мехом и путешественник

См. также